Il doppio del torneo di tennis Brașov Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Amir Hadad e Lovro Zovko che hanno battuto in finale Ben Ellwood e Kalle Flygt 6-1, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Paul Baccanello /  Stefano Galvani (primo turno)
 Amir Hadad /  Lovro Zovko (Campioni)

 Tomáš Janči /  Michal Mertiňák (primo turno)
 Petr Dezort /  Andy Fahlke (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brașov Challenger 2001